L'équipe cycliste Mez Team Belgium est une ancienne équipe cycliste belge de catégorie juniors, qui a notamment connu au sein de son effectif Jürgen Roelandts, Nick Ingels, Gianni Meersman et Bert De Backer.

Notes et références 

Mez Team Belgium
Mez Team Belgium